Лауфен може бити:

 Лауфен об Ротвајл, град у округу Ротвајл, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг
 Лауфен ам Некар, град у округу Хајлброн, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг
 Лауфен (Залцах), град у њемачкој савезној држави Баварска